Die Basküle (frz. bascule: Kippstufe, Wippe) bezeichnet:

 In der Waffentechnik ein Teil des Kipplaufgewehrs; siehe Basküle (Waffe)
 In der Schließtechnik den Kasten eines Schubstangenverschlusses; siehe Basküle (Schloss)
 Beim Freispringen des Pferdes die spannungsbedingte Wölbung des Rückens; siehe Bascule
 Im Brückenbau die bei Klappbrücken (auch: Basküle-Brücken) als Wippe ausgeführten, nach oben zu klappenden Teile. Die Tower Bridge  in London war zur Zeit ihrer Fertigstellung im Jahr 1894 die größte Basküle-Brücke.

Siehe auch: